Аристофа́н (др.-греч. Ἀριστοφάνης): 

 Аристофан (444 до н. э. — между 387 и 380 гг., Афины) — древнегреческий комедиограф, «отец комедии».
 Аристофан — древнегреческий вазописец, работал в Афинах около 430—400 годов до н. э. в технике краснофигурной вазописи.
 Аристофан Византийский (ок. 257—180 гг. до н. э.) — древнегреческий филолог-лексикограф. 
 (2934) Аристофан (2934 Aristophanes) — астероид.